Korkut (district), een Turks district in de provincie Muş
 Korkut (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Korkut